Futabatei Shimei,  écrivain japonais. 
 Futabatei (cratère), cratère à la surface de Mercure nommé en son honneur